Anton Terechow ist der Name folgender Personen:

* Anton Terechow (Handballspieler) (* 1992), ukrainischer Handballspieler
 Anton Andrejewitsch Terechow (* 1998), russischer Fußballspieler